Hammershus beschreibt:

 Hammershus, Burg auf Bornholm
 Hammershus (Schiff, 1936)
 Hammershus (Schiff, 1965)
 Hammershus (Schiff, 2018)